L'Open Payment Initiative, ou O.P.I., est un projet de standardisation de protocole de paiement (EPOS) et des terminaux de transfert de fonds électroniques (EFT).

Le consortium du web, le W3C, ainsi que l'institut de recherche CommerceNet ont conjointement annoncé leur projet de développer un protocole de négoce multi-industrie pour le paiement sur internet.

Historique

Le projet a débuté en janvier 1995 au cours d'une rencontre et a été poursuivi jusqu'en décembre de la même année lors d'une conférence par plusieurs autres participants. Il a été fait tout une série de démonstrations en 1996.

Le projet est présidé par Jim Miller du W3C et de Tom Wills de CommerceNet.

Description

Les paiements électroniques s'effectuent aux moyens de divers outils comme les cartes de crédit, carte de débit, les chèques. Ils transitent via des protocoles (HTTPS, SSL, SMTP, TCP/IP, STT et SEPP). Ce projet vise à l'interopérabilité de ces protocoles de transports de transactions pour faciliter les achats en ligne. Afin que les marchands puissent plus facilement s'adapter aux besoins des consommateurs. Cela se produit par la sécurisation des processus de paiement et l'interaction des consom-acteurs.

Cela s'oppose au mode de conformisme actuel des solutions de paiement au code source fermé qui n'offre pas de assez de liberté aux marchands et aux consommateurs. Prendre en compte cette initiative, c'est redonner aux acteurs leur pouvoir de décision.

Sources

Lien externe
  Joint Electronic Payment Initiative

Voir aussi
Marketing électronique
Commerce électronique
Cybermarché

Organisme de normalisation
Standard du web